Husung ist ein mittelhochdeutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Husung lässt sich vom Niederdeutschen Familiennamen Hüsing ableiten. 
Die Bedeutung des Namens kann man ins Hochdeutsche als „Behausung“ übersetzen.
Die ältesten überlieferten Namensträger stammen aus dem 17. Jahrhundert aus den Harzgebieten im nördlichen Thüringen, dem südlichen Sachsen-Anhalt und dem östlichen Niedersachsen.
Dort tritt der Familienname auch heute noch am häufigsten in Deutschland auf. Besonders stark vertreten ist der Name im Raum Nordhausen.

Namensträger 
 Ferdinand Husung (1879–1962), deutscher Politiker, Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Hans-Gerhard Husung (* 1950), deutscher politischer Beamter (SPD), Generalsekretär der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK)
 Max Joseph Husung (1882–1944), deutscher Philologe und mittelalterlicher Einbandforscher

Einzelnachweise  

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname